Бозо — діалектний контінуум, що належить до нігеро-конголезької макросімʼї, сімʼї манде. Поширений в Малі. До нього входять такі мови: келенґахо (область Сегу), тіеяхо (області Мопті та Сегу), дженама (області Мопті та Сегу). Мова тіеяхо вивчається в початкових школах.

Писемність 
Писемність діалектного контінууму бозо побудована на основі латиниці.

Абетка для мови дженама.

 Довгі голосні передаються на письмі подвоєнням букв для голосних: aa [aː], ee [eː], ɛɛ [ɛː], ii [iː], oo [oː], ɔɔ [ɔː], uu [uː].
 Носові голосні позначаються написанням букви n після букви для голосного: an [ã], en [ẽ], ɛn [ɛ̃], in [ĩ], on [õ], ɔn [ɔ̃], un [ũ].
 Назалізація довгого голосного також позначається написанням букви n після букв, що передають довгий голосний. Наприклад: aan [ãː], iin [ĩː].
Абетка для мови тіеяхо.

 Довгі голосні передаються на письмі подвоєнням букв для голосних: aa [aː], ee [eː], ɛɛ [ɛː], ii [iː], oo [oː], ɔɔ [ɔː], uu [uː].
 Носові голосні позначаються написанням букви n після букви для голосного: an [ã], en [ẽ], ɛn [ɛ̃], in [ĩ], on [õ], ɔn [ɔ̃], un [ũ].
 Назалізація довгого голосного також позначається написанням букви n після букв, що передають довгий голосний. Наприклад: aan [ãː], iin [ĩː].
Раніше використовувався загальний алфавіт, який відрізнявся від сучасних написанням деяких букв.

 Довгі голосні позначаються подвоєнням букв для голосних.

Примітки

Зображення 

Писемності Африки
Мови Малі
Мови манде